«Яблоко раздора» — советский полнометражный художественный комедийный фильм о колхозной жизни украинского села Затишное. Поставлен режиссёрами Валентином Плучеком и Екатериной Сташевской по пьесе Михаила Бирюкова «Солдат вернулся домой».

Сюжет 
Председатель украинского колхоза-миллионера «Коммунар» Илья Григорьевич Руденко (Евгений Весник) в селе Затишное, мечтая построить коммунизм в отдельно взятом хозяйстве, всеми средствами старается увеличить доход и даёт указание весь урожай яблок отправить в Заполярье, чтобы втридорога продать в Воркуте. Однако его друг, Ларион Иванович Коваль (Борис Тенин), вернувшийся в родное село с военной службы полковник в отставке, был удивлен странному подходу председателя к коллективному благополучию. Отставной полковник увидев такую социальную несправедливость и рвачество старого друга, сказал свое слово жестко и однозначно — «на чужом горбу в коммунизм не въедешь» и получил такую же однозначную поддержку у всех жителей села Затишья во главе с председателем сельсовета Василием Тихоновичем Крячкой (Анатолий Папанов). Постепенно меняется весь старый уклад сельской жизни, старый заведующий молочной фермой Гордей Семёнович Тявкало (Георгий Иванов), грешивший приписками, отстранён, а на его место назначена уважаемая всеми доярка Ульяна Дмитриевна Дудукалка (Татьяна Пельтцер). Передовая доярка Доминика Свиридовна (Ольга Аросева) отправляется на учёбу в академию сельского хозяйства, завхоз Иван Климович Помазан (Владимир Лепко) наконец-то перестаёт бездумно выполнять коммерческие указания председателя колхоза. И всё это на фоне динамично развивающейся личной линии сына председателя, молодого механизатора Макара Ильича Руденко (Евгений Супонев) и дочери отставного полковника, молодой доярки Марии Ларионовны Коваль (Лилия Шарапова). Лишь в конце всей этой хитросплетённой истории председатель колхоза понимает, признаёт и, главное, исправляет свои ошибки и просчёты…

В ролях 
 Борис Тенин — Ларион Иванович Коваль, гвардии полковник в отставке, Герой Советского Союза
 Евгений Весник — Илья Григорьевич Руденко, председатель колхоза «Коммунар»
 Татьяна Пельтцер — Ульяна Дмитриевна Дудукалка, доярка колхозной молочной фермы (в титрах Е. Пельтцер)
 Владимир Лепко — Иван Климович Помазан, заведующий хозяйством колхоза «Коммунар»
 Анатолий Папанов — Василий Тихонович Крячка, председатель сельсовета села Затишное, парторг
 Ольга Аросева — Доминика Свиридовна, доярка колхозной молочной фермы, Герой Социалистического Труда
 Евгений Супонев — Макар Ильич Руденко, сын председателя колхоза
 Лилия Шарапова — Мария Ларионовна Коваль, дочь гвардии полковника в отставке
 Виктор Шахов — Аркадий, дирижёр колхозного оркестра
 Георгий Иванов — Гордей Семёнович Тявкало, заведующий колхозной молочной фермой
 Александр Козубский — Степан Кормига, отставной номенклатурный работник
 Виктор Байков — Иван Мьяло, отставной номенклатурный работник
 Андрей Крюков — Василий Прудкий, отставной номенклатурный работник
 Владимир Дорофеев — Дед Плавунец, пенсионер
 Олег Солюс — Дед Жовтяк, пенсионер
 Анатолий Кубацкий — Дед Селивон, пенсионер
 Николай Яковченко — Дед Северига, пенсионер
 Светлана Харитонова — Анна Николаевна Горовая, инструктор райкома
 Нина Беляева — Евдокия Афанасьевна, жена председателя колхоза
 Саша Машовец — Василёк, сельский мальчишка (озвучила Мария Виноградова)
 Спартак Мишулин — музыкант колхозного оркестра, играет на тарелках" (нет в титрах)
 Родион Александров — продавец, молодой грузин (нет в титрах)
 Людмила Шагалова — певица во сне (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Сценаристы — Михаил Бирюков, Валентин Плучек, Георгий Штайн
 Режиссёры-постановщики — Валентин Плучек, Екатерина Сташевская
 Режиссёр — Эдгар Ходжикян
 Оператор-постановщик — Тимофей Лебешев
 Художник-постановщик — Василий Голиков
 Звукорежиссёр — Леонид Булгаков
 Композитор — Александра Пахмутова
 Текст песни — Борис Яроцкий
 Дирижёр — Юрий Силантьев
 Вокал — Борис Кузнецов, Лев Полосин
 Директор картины — Евгений Голынский
 Художник по костюмам — Роза Сатуновская

Технические данные 
 Цветной (на IMDb, ошибочно, чёрно-белый), звуковой.
 Лидер проката в СССР — 19,8 миллиона зрителей в 1963 году.

Факты 
 Фильм снимался в молочно-овощеводческом совхозе № 1 Адлерского района. В массовых сценах приняли участие работники сохоза и жители посёлка Псоу.
 В фильме прозвучала «Песня ракетчиков», музыка А. Пахмутовой, слова Б. М. Яроцкого, исполняют: Б. Кузнецов и Л. Полосин.

Примечания 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1962 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1962 года
Фильмы на русском языке
Экранизации пьес